Гья́та () — албанская фамилия.

Известные носители 
 Гьята, Фатмир Юсуф (1922—1989) — албанский писатель, сценарист, журналист и редактор.
 Гьята, Эльвана (род. 1987) — албанская певица, автор песен, актриса и предприниматель.